Diadem Tamary – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Zbigniew Bryczkowski a rysunków Grzegorz Rosiński.

Fabuła komiksu 

Trzech osobników napada na sklep jubilerski, ich łupem pada m.in. diadem Tamary kolia warta milion złotych. Podczas ucieczki rabusie ostrzeliwują przypadkowego milicjanta, który pojawił się na miejscu rabunku. Sprawą zajmuje się kapitan Żbik, wyjeżdża on do Gorlic, gdzie widziano pasujących do opisów sprawców napadu. Tam bandyci napadają na Żbika ogłuszają go i krępują. Odnajduje go trzech chłopców, którzy go uwalniają. Bandyci próbują sforsować granicę jednak Żbik z pomocą zmotoryzowanych patroli i helikopterów ujmuje ich i przewozi do Warszawy. Tam podczas przesłuchania jeden z rabusiów - „Beka” zgadza się pokazać gdzie ukryli łupy z napadu. Milicjanci znów ruszają do powiatu gorlickiego i odnajdują zrabowane łupy w dziupli starego drzewa.

Dodatki 

 Na stronie 35 pojawia się po raz pierwszy czarno-biały jednoplanszowy komiks sławiący bohaterski czyn osoby odznaczonej medalem "Za ofiarność i odwagę". Najczęściej bohaterami tych minikomiksów byli funkcjonariusze służb MO i ORMO. W tomie tym w cyklu "Za ofiarność i odwagę" poznajemy autentyczną historię sierżanta Józefa Kurlanca, który ratuje dziewczynkę z pożaru. Cykl ten później wielokrotnie pojawia się na łamach komiksu Kapitan Żbik.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1968 - „Sport i Turystyka”, nakład: 60 000 egzemplarzy
 wydanie  II 2018 - „Ongrys”

Przypisy

Bibliografia 

 G. Rosiński, Z. Bryczkowski: Diadem Tamary. Warszawa: Sport i Turystyka, 1968.

Kapitan Żbik
Twórczość Grzegorza Rosińskiego